Anglosaské příjmení Howard [haurd] nese více osobností:

 Andrew Howard (* 1969) – velšský divadelní, filmový a televizní herec
 Arliss Howard (* 1954) – americký herec a režisér
 Ben Howard (* 1987) – anglický zpěvák a kytarista
 Bryce Dallas Howardová (* 1981) – americká herečka
 Dominic Howard (* 1977) – britský bubeník
 Dwight Howard (* 1985) – americký basketbalista
 Harlan Howard (1927–2002) – americký textař
 Harriet Howardová (1823–1865) – milenka a podporovatelka Ludvíka Napoleona Bonaparta, pozdějšího Napoleona III.
 Henry Howard, hrabě ze Surrey (1517–1547) – anglický aristokrat a básník
 James Newton Howard (* 1951) – americký klavírista a hudební skladatel
 Jimmy Howard (* 1984) – americký hokejový brankář
 John Howard (* 1939) – australský politik
 Kateřina Howardová (1520/1525 – 1542) – pátá žena anglického krále Jindřicha VIII. Tudora
 Leo Howard (* 1997), americký herec
 Luke Howard (1772–1864) – britský chemik a amatérský meteorolog
 Michael Howard (Michael Hecht; *1941) – britský konzervativní politik velšského původu
 Rance Howard (1928–2017) – americký herec
 Robert E. Howard (1906–1936) – americký spisovatel
 Robert William Howard (1963) – americký wrestler
 Ron Howard (* 1954) – americký režisér, producent a herec
 Rowland S. Howard (1959–2009) – australský kytarista a zpěvák
 Terrence Howard (* 1969) – americký herec a zpěvák
 Tim Howard (* 1979) – americký fotbalista
 Thomas Howard z Arundelu (1585–1646) – anglický šlechtic, diplomat, cestovatel, mecenáš a sběratel umění
 Traylor Howardová (* 1966) – americká herečka

Externí odkazy